Міжзональний турнір 1976 (Маніла) — один з двох міжзональний турнірів, що відбулися 1976 року (другий пройшов у Білі).

Турнір проходив від 12 червня до 12 липня. Середній рейтинг — 2538 (12-а категорія). Троє переможців здобули право взяти участь у матчах претендентів 1977.

Турнірна таблиця

Література 
 Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 112, 543. — 624 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.

Міжзональні турніри
1976 у шахах